Іркутськ — адміністративний центр Іркутської області, одне з найбільших міст Сибіру. 
 «Іркутськ-Сіті» — на 2020 у стадії будівництва діловий район у центрі Іркутська.
 ДТРК «Іркутськ» — Іркутське обласне телебачення і радіо.
 «Іркутськенерго» — російська енергетична компанія, оператор Братської, Усть-Ілімської та Іркутської ГЕС.
 К-132 «Іркутськ» — атомний підводний човен, що входить до складу Тихоокеанського флоту ВМФ Росії.
 (3224) Іркутськ — астероїд.
 «Іркутськ» — назва багатоцільового винищувача Су-30СМ, переданого морській авіації ВМФ Росії в 2016 році<ref> egNews Нового багатоцільового винищувача Су-30СМ морської авіації ВМФ Росії присвоєно найменування «Іркутськ»: Міністерство оборони Російської Федерації </ ref>.
  — один з найбільших міжнародних аеропортів Росії, розташований за 8 км від центру міста Іркутська, за 60 км від озера Байкал.
 «Іркутськ-2» — експериментальний аеродром Іркутського авіазаводу.
 Іркутськ-Пасажирський — головний пасажирський вокзал Іркутська, найбільший залізничний вузол ССЗ РЖД.
 Іркутськ-Сортувальний — головна вантажна станція Іркутська.

Примітки